Guido Possa (1937) – ingegnere, dirigente d'azienda, accademico e politico italiano
 Lorenz Possa (1934-2013) – fondista svizzero
 Mari Possa, pseudonimo di Mirna Granados (1980) – attrice, e personaggio televisivo salvadoregno